«Чури Урдин» — испанский хоккейный клуб из города Доностия-Сан-Себастьян. Выступает в Испанской хоккейной суперлиге. Основан в 1972 году как секция в структуре футбольного клуба «Реал Сосьедад». Домашний стадион клуба — Чури Урдин Ледовая Арена.

Достижения клуба 
 Испанская хоккейная суперлига
 Победители (16) : 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1985, 1990, 1992, 1993, 1995, 1999, 2000, 2017, 2018, 2019.

 Кубок Короля Испании по хоккею
 Обладатели (10) : 1973, 1974, 1975, 1979, 1980, 1990, 1991, 1994, 2000, 2016.

Форма 

Хоккейные клубы Испании
Хоккейные клубы, основанные в 1972 году
Хоккейные клубы по алфавиту

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
Спортивные клубы Сан-Себастьяна